Франсуа Келлерман:
 Келлерман, Франсуа Кристоф (1735—1820) — французский генерал, почётный маршал Франции.
 Келлерман, Франсуа Кристоф Эдмонд (1802—1868) — французский дипломат.
 Келлерман, Франсуа Этьен (1770—1835) — французский генерал.